Gaja (Gea) – bogini z mitologii greckiej
 Gea – rodzaj pająków z rodziny krzyżakowatych

Zobacz też 
 Ge’a – moszaw w Izraelu
 Gea de Albarracín – gmina w Hiszpanii